Караби́нная удáвка — узел, который применяют в спортивном туризме для закрепления альпинистской верёвки за опору для создания навесной переправы. Позволяет после переправы продёрнуть верёвку на расстоянии, потянув за репшнур, завязанный на карабине. Также применяют в спелеотуризме, промальпе.

Способ завязывания 
 Завязать восьмёрку на конце альпинистской верёвки с карабином.
 Обнести опору (дерево) достаточно крупного диаметра и прощёлкнуть в карабин, расположенный муфтой вверх.
 Замуфтовать карабин.
 Завязать вспомогательную верёвку за другой карабин, встёгнутый в петлю восьмёрки.
 Продёрнуть верёвку после переправы, ослабив натяжение при помощи вытягивания карабина вспомогательной верёвкой.

Достоинства 
 Узел — прост
 Быстро завязывать
 Позволяет продёрнуть верёвку после переправы

Недостатки 
 Карабин — необходим
 Дополнительная вспомогательная верёвка — необходима
 Особые требования к опоре (опора должна быть круглой, необходимого диаметра)
 Малый диаметр опоры может привести к излому карабина
 Опора с гранями может повредить карабин
 Карабин, расположенный муфтой вниз может быть повреждён опорой
 Производители карабинов не предусматривают подобное использование

Применение

В туризме 
 Для создания навесной переправы

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. ISBN 0-385-04025-3
 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. 
 Расторгуев Михаил Викторович, Ситникова Светлана Анатольевна, Карабинные узлы: Издательство «Кроу Лимтед»; Москва; 1995 
 Демус Валерий Анатольевич, Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые: Издательство «Клуб Семейного Досуга»; 2014; С. 288

Примечания

Ссылки 
 Карабинная удавка
 Описание некоторых технических этапов в спортивном туризме: карабинная удавка
 Видео, показывающее разрушение карабина на опоре недостаточного диаметра для закрепления карабинной удавки

См. также 
 Список узлов

Карабинные узлы
Удавки
Концевые петли
Затягивающиеся петли
Узлы, применяемые в альпинизме
Узлы